Kris Munroe (née Kristyn Munroe) est le nom d'un personnage fictif de la série télévisée Drôles de dames, interprété par Cheryl Ladd.

Histoire du personnage 

Diplômée de l'École de police de San Francisco, Kris Munroe fut engagée dans une agence d'investigations privées, dirigée par un mystérieux patron, dénommé Charlie Townsend, qu'elle n'a jamais rencontré. Aidée dans ses enquêtes par deux anciennes policières de Los Angeles, Kelly Garrett et Sabrina Duncan, et par le fidèle bras-droit de Charlie, dénommé John Bosley. Elle intègre l'agence à partir de la Saison 2 de Drôles de dames à la suite de la démission de sa sœur aînée, Jill, cette dernière est partie en Europe, dans le but de réaliser son rêve : devenir Pilote de course automobile. Elle y restera jusqu'à sa fermeture.

Anecdotes

Notes et références 

Personnage de Drôles de dames
Détective de fiction